Campionatul Mondial de Raliuri 2013 este cea de-a 41-a ediție a Campionatului Mondial de Raliuri, o cursă sportivă organizată de Federația Internațională de Automobilism ca cea mai importană competiție internațională din raliu.

Calendarul

Calendarul pentru sezonul 2013 a fost anunțat la întâlnirea FIA World Motor Sport Council în Singapore, pe 28 septembri 2012. Sezonul conține 13 runde în Europa, America de Nord and America de Sud și Australia.

Echipe și piloți

World Rally Championship

Results and standings

FIA World Rally Championship for Drivers

Points are awarded to the top 10 classified finishers.

FIA World Rally Championship for Co-Drivers

FIA World Rally Championship for Manufacturers

Footnotes

Referințe și note

Legături externe
Official website of the World Rally Championship

Campionatul Mondial de Raliuri2013 în sport